У статті подано список правителів держави Конго від кінця XIV століття до 1914 року, коли королівство припинило своє існування.

Доколоніальні правителі

Під сюзеренітетом Португальського монарха

Джерела 
 
 

Конго